Plaats in Indonesië
 Kelbung (Galis), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java
 Kelbung (Sepulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java